Alessandra es un nombre propio femenino de origen griego, que significa defensora de la humanidad. Es la forma italiana del nombre Alejandra y la forma femenina del nombre Alessandro.

Personalidades 
Alessandra Aguilar, atleta española.
Alessandra Ambrosio, supermodelo y actriz brasileña.
Alessandra Amoroso, cantante italiana.
Alessandra Denegri, actriz peruana.
Alessandra Negrini, actriz brasileña.
Alessandra Monteiro de Oliveira Santos, bióloga, taxónoma, botánica, ecóloga, curadora y profesora brasileña.
Alessandra Mussolini, cantante, modelo, actriz y política italiana. 
Alessandra Rampolla, sexóloga y presentadora de televisión puertorriqueña.
Alessandra Rosaldo, cantante, compositora y actriz mexicana.
Alessandra Scatena, actriz brasileña.

Referencias

Nombres femeninos